Het Dorp (Arnhem), woongemeenschap voor gehandicapten
Het dorp (lied), lied van Wim Sonneveld
Het dorp (programma), programma van Omroep MAX
Het dorp (spel), gezelschapsspel van 999 Games